Badajoz, grad u Španjolskoj
 Badajoz (pokrajina), španjolska pokrajina